«УКАМ Мурсия» () — испанский футбольный клуб из города Мурсия, в провинции и автономном сообществе Мурсия. Клуб основан в 1999 году, гостей принимает на стадионе «Ла-Кондомина», вмещающем 17 500 зрителей. В сезоне 2015/16 впервые получил право участвовать в Сегунде, выйдя в финал сезона в Сегунде B.

Прежние названия 
 1999—2004 — «УКАМ Мурсия»
 2004—2006 — «Лос Гаррес»
 2006—2009 — «Мурсия Депортиво»
 2009—2011 — «Коста Колида»
 C 2011 — «УКАМ Мурсия»

Достижения 
 Сегунда Б
 Победитель: 2015/16
 Терсера
 Победитель (2): 2010/11, 2013/14

Статистика сезонов

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Футбольный профиль 
 Trecera profile 

Футбольные клубы Испании
Футбольные клубы Мурсии